Die Welsh Premier League 2011/12 war die 20. Saison der höchsten walisischen Fußballliga der Herren. Die Liga begann am 12. August 2011 und endete mit der letzten Begegnung der Europa-League Playoffs am 19. Mai 2012.

Bangor City gelang die Titelverteidigung nicht, die Meisterschaft wurde vom The New Saints FC gewonnen.

Modus 
Die zwölf Mannschaften traten zuerst in einer Hin- und einer Rückrunde je zweimals gegeneinander an. Danach wurde die Liga geteilt, wobei die sechs bestplatzierten Teams um die Meisterschaft und internationale Startplätze spielen sollten, während der Rest um den Abstieg spielte. In diesen geteilten Runden traten die Teams wieder je zweimals gegeneinander an.

Das bestplatzierte Team der Meisterrunde wurde walisischer Meister und qualifizierte sich für die Qualifikation zur Champions League 2012/13. Der Vizemeister war direkt in der Qualifikation zur Europa League 2012/13 startberechtigt. Die restlichen Teams der Meisterrunde, sowie das beste Team der Abstiegsrunde, sollten in einem Playoff-Turnier um den letzten Platz in der Europa-League-Qualifikation spielen. Da der in der Meisterrunde spielende Neath FC aus Lizenzgründen nicht teilnahmeberechtigt war, rückte die zweitplatzierte Mannschaft aus der Abstiegsrunde, Aberystwyth Town, nach.

Vorrunde

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele der Vorrunde dar. Die Heimmannschaft ist in der ersten Spalte aufgelistet, die Gastmannschaft in der obersten Reihe. Die Ergebnisse sind immer aus Sicht der Heimmannschaft angegeben.

Endrunde

Meisterrunde

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele der Meisterrunde dar. Die Heimmannschaft ist in der ersten Spalte aufgelistet, die Gastmannschaft in der obersten Reihe. Die Ergebnisse sind immer aus Sicht der Heimmannschaft angegeben.

Abstiegsrunde

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele der Abstiegsrunde dar. Die Heimmannschaft ist in der ersten Spalte aufgelistet, die Gastmannschaft in der obersten Reihe. Die Ergebnisse sind immer aus Sicht der Heimmannschaft angegeben.

Europa-League Playoffs 
Die Mannschaften auf den Plätzen drei bis sechs der Meisterrunde, sowie der Sieger der Abstiegsrunde erreichten die Playoffs. Im K.-o.-System wurde ein Teilnehmer an der 1. Qualifikationsrunde zur UEFA Europa League 2012/13 ermittelt. Gespielt wurden drei Runden, wobei die drei bestplatzierten Teams ein Freilos für die erste Runde erhielten.

Torschützenliste

Vorrunde

Endrunde

Gesamt

Weblinks 
 Tabelle und Ergebnisse auf kicker.de
 Wales – List of Champions (englisch)
 Die Geschichte des JD Cymru Premier Golden Boot (englisch)

Einzelnachweise 

2011
Fußballsaison 2011/12